

Patronymie 
 est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Sagen Ishizuka (1851-1909), médecin japonais ;
 Tomoji Ishizuka (1906-1984), poète et romancier japonais ;
 Toshiaki Ishizuka (1950-), batteur japonais ;
 Unshō Ishizuka (1951-2018), seiyū japonais ;
 Tomoaki Ishizuka (1965-), guitariste japonais, surnommé Pata et membre du groupe X Japan ;
 Keiji Ishizuka (1974-), footballeur japonais ;
 Atsuko Ishizuka (1981-), animatrice, scénariste et réalisatrice de film d'animation japonais ;
 Asumi Ishizuka (1988-), karatéka japonaise.

Patronyme japonais